Corinthian (engl. für Korinther, korinthisch) bezeichnet:

 Corinthian (Schiff, 1938)
 Corinthian (Schiff, 1990), Kreuzfahrtschiff
 Corinthian Motors, US-amerikanische Automarke
 Corinthian FC, englischer Fußballverein

Siehe auch:
 Corinthian Bay
 Corinthians
 Korinther